Friidrott vid olympiska sommarspelen 2020 arrangerades mellan 30 juli och 8 augusti 2021 på Tokyos Olympiastadion i Tokyo, samt i Odoriparken i Sapporo där maraton- och gångtävlingarna hölls. Totalt 48 grenar fanns på programmet, inklusive den nya grenen 4 × 400 meter mixedstafett.

Tävlingarna skulle ursprungligen ha hållits mellan 31 juli och 9 augusti 2020 men de blev uppskjutna på grund av Covid-19-pandemin.

Medaljsammanfattning Personer

Medaljtabell Nationer

Källor

Fotnoter

Externa länkar